Corey Pavin (1959) – golfista statunitense
Lucia Pavin (1947) – cuoca italiana
Mario Pavin (1958) – rugbista a 15 e allenatore di rugby a 15 italiano
Nicola Pavin (1984) – rugbista a 15 italiano